Altstadtfriedhof steht für
Altstadtfriedhof Aschaffenburg 
Altstadtfriedhof (Mülheim an der Ruhr)
Altstädter Friedhof steht für
Altstädter Friedhof (Erlangen) 
Altstädter Friedhof (Kassel)